OFF – polski film niezależny z 2006 roku w reżyserii Mathiasa Mezlera, twórcy kontrowersyjnego dramatu o życiu na blokowiskach "Uciec stąd".

Tym razem Mathias Mezler podjął próbę sfilmowania własnego manifestu na temat kina niezależnego. Jest to także po części autorska historia o tym jak się w Polsce tworzy kino niezależne.
Piotr Matwiejczyk jako juror, na festiwalu Skoffka powiedział, że ten film to dla niego  kolejna historia o blokowiskach. Mimo to, Mezler otrzymał wyróżnienie.

Fabuła
OFF to autorska opowieść o człowieku, który oddaje się bez reszty realizowaniu swojej pasji, jaką jest kręcenie filmów. Głównym bohaterem obrazu jest Marcin Tomczak, który reżyseruje właśnie swój kolejny film offowy, a próbując być za wszelką cenę niezależnym twórcą, popada wreszcie w skrajny despotyzm.

Obsada 
 Piotr Kajtowski
 Jan Dravnel
 Piotr Głowacki
 Mathias Mezler
 Sandra Dzielicka
 Żaklina Piechanowska
 Marlena Niespodziana
 Aleksander Przybylski

Linki zewnętrzne 
 

Polskie filmy z 2006 roku
Polskie dramaty filmowe
Polskie filmy obyczajowe
Polskie filmy niezależne